RTL (ràdio francesa), emissora de ràdio francesa, generalista i de difusió nacional que pertany al grup luxemburguès de comunicació RTL Group 
 RTL – Deutschlands Hit-Radio o RTL Radio, emissora de ràdio comercial en alemany 
 RTL Group
 RTL Lounge, canal de televisió generalista privat luxemburguès i que difon programes a escala internacional, tot i adreçar-se a un públic neerlandès
 RTL Nederland o RTL Véronique SA, canal de televisió neerlandès, filial de RTL Group 
 RTL Radio Lëtzebuerg, emissora de ràdio generalista luxemburguesa en luxemburguès 
 RTL Télé Lëtzebuerg, canal de televisió del Luxemburg, propietat de RTL Group i localitzat a Luxemburg mateix
 RTL Television o RTL plus, xarxa de televisió comercial alemanya distribuïda per cable i per satèl·lit, així com via digital terrestre propietat de RTL Group 
 RTL 4, canal de televisió generalista privat luxemburguès que difon programes a escala internacional, tot i adreçar-se a un públic neerlandès
 RTL 5, canal de televisió generalista privat luxemburguès i que difon programes a escala internacional, tot i adreçar-se a un públic neerlandès
 RTL 7, canal de televisió generalista privat luxemburguès i que difon programes a escala internacional, tot i adreçar-se a un públic neerlandès
 RTL 8, canal de televisió generalista privat luxemburguès i que difon programes a escala internacional, tot i adreçar-se a un públic neerlandès
 RTL Zwee, canal de televisió privat de caràcter generalista, destinat més aviat a un públic més adolescent, i de nacionalitat luxemburguesa